Der Kleinprojektefonds ist ein Fonds der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK) zur Förderung kleiner grenzüberschreitender Projekte für interkulturelle Begegnung und Austausch beispielsweise in den Bereichen Kultur, Tourismus, Natur, Sport, oder  Bildung.

Ziele 
Der Kleinprojektefonds dient der Förderung kleinräumiger Initiativen und von Projekte von lokaler Bedeutung. Es sollen vor allem Begegnungsprojekte von Bürgern unterstützt werden, die nur eine Anschubfinanzierung benötigen.

Zur Finanzierung werden Mittel aus dem Interreg 4-Programm „Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein“ verwendet. Daran sind der Europäische Fonds für Regionale Entwicklung, die Schweizer IBK-Kantone sowie das Fürstentum Liechtenstein beteiligt. Die Organisation und Beratung erfolgt durch die IBK-Geschäftsstelle in Konstanz.

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 

Zwischenstaatliche Kommission
Wirtschaft (Alpenrheintal)
Bodenseeregion
Organisation (Kulturaustausch)
Wikipedia:Gründungsdatum ungeklärt
Wirtschaftsförderung
Tourismus (Österreich)
Tourismusorganisation
Tourismus (Schweiz)
Tourismus (Baden-Württemberg)